Berson ist der Name

 der französischen Gemeinde Berson in der Region Nouvelle-Aquitaine
 der deutsche Name der lettischen Gemeinde Bērzaunes

Berson ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Berson (1859–1942), deutscher Meteorologe und Ballonfahrer
 Jerome Berson (1924–2017), US-amerikanischer Chemiker
 Mathieu Berson (* 1980), französischer Fußballspieler
 Philipp Bernard François Berson (1754–1835), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Solomon Aaron Berson (1918–1972), US-amerikanischer Mediziner
 Will Berson, US-amerikanischer Drehbuchautor